Albert Bertelsen, Deens kunstschilder
 Jens Jørn Bertelsen, Deens voetballer
 Trond Erik Bertelsen, Noors voetballer